Entoniscus är ett släkte av kräftdjur. Entoniscus ingår i familjen Entoniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Entoniscus